Сезон 1944/45 — 35-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 34-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии в составе спортивного района «Юго-Восток» и носил название Оберклассе. Из-за событий Второй мировой войны розыгрыш чемпионата был прерван в апреле 1945 года. К этому моменту «Аустрия» успела сыграть 12 матчей.

Оберклассе

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1944/45 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1944 на сайте AustriaSoccer.at

1944/1945
Аустрия Вена